Рукометна репрезентација Украјине представља Украјину у међународним такмичењима у рукомету. Налази се под контролом Рукометног савеза Украјине. Под овим именом репрезентација наступа од 1992. године, а пре тога играчи из Украјине учествовали су у саставу репрезентације Совјетског Савеза.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Није учествовала

Светска првенства

Европска првенства

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Украјине
 Рукометна репрезентација Совјетског Савеза

Спољашње везе 
 Рукометни савез Украјине - званичан сајт

У
Р
Репрезентације Украјине